Stewart é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Stewart (Geórgia)
 Condado de Stewart (Tennessee)

Desambiguação